Floriade (z lat. floriat) může označovat:

Floriade (Canberra), festival květin, konaný každoročně v australském hlavním městě Canberra
Floriade (Nizozemí), velká mezinárodní výstava konaná každých deset let v Nizozemí